Титул чемпиона Европы по версии WWE () был одним из титулов федераций рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE). Он был учреждён 26 февраля 1997 года во время турне WWE по Германии. Первым европейским чемпионом WWE стал Британский Бульдог, победивший Оуэна Харта в финале турнира за чемпионский титул. 30 марта 1999 года титул был упразднён Шейном Макмэном, но в июне восстановлен и передан Мидиону. 22 июля 2002 года Роб Ван Дам победил Джеффа Харди и объединил титулы европейского и интерконтинентального чемпиона в результате чего титул чемпиона Европы был окончательно упразднён. Всего 27 рестлеров становились чемпионами Европы. Чаще всех чемпионский пояс завоёвывали Уильям Ригал и Ди’Ло Браун — по 4 раза. Самым продолжительным владением титула, в течение 206 дней, было первое чемпионство Британского Бульдога. Несмотря на название, всего два европейца завоёвывали этот титул.

История титула

Название титула

Список чемпионов

По количеству дней владения титулом

Примечания

Ссылки 
 Official European Championship Title History
 WWE European Championship history at Wrestling-Titles.com



Списки чемпионов в упразднённых чемпионатах WWE